Банковская система Сейшельских островов — система кредитно-финансовых институтов Сейшельских островов, состоящая из Центрального банка Сейшельских островов, традиционных коммерческих и офшорных банков, а также бюро обмена валют и специальных кредитно-финансовых институтов.

Первым учреждением, осуществлявшим отдельные банковские операции на Сейшеллах была местная компания «Термолджиз». В конце 1950-х годов на Сейшельских островах начал работу первый филиал банка, открытый британским Barclays Bank.

По состоянию на 2012 год банковская система Сейшелл включала в себя:
 6 обычных коммерческих банков
 Barclays Bank (Seychelles) Ltd.
 Mauritius Commercial Bank (Seychelles) Ltd.
 Bank of Baroda
 Habib Bank Limited
 Seychelles International Mercantile Banking Corporation (SIMBC), действующий под брэндом «Nouvobanq»
 Сейшельский Сберегательный Банк (Seychelles Savings Bank);
 1 офшорный банк
 BMI Offshore Bank;
 3 специальных кредитно-финансовых института
 Сейшельский Кредитный Союз (Seychelles Credit Union)
 Банк Развития Сейшелл (Development Bank of Seychelles)
 Жилищная Финансовая Компания (Housing Finance Company, HFC);
 25 бюро обмена валют.

Банковское законодательство 
Основным актом, регулирующим банковскую деятельность на Сейшельских островах, является Закон о финансовых институтах № 14, принятый 29 декабря 2004 года.

Источники 
 Банковская система Сейшельских островов
 Официальный сайт Центрального банка Сейшельских островов

Банковское дело на Сейшелах